

Cinema 
Bulldozer (Grandview, U.S.A.) – film del 1984 diretto da Randal Kleiser

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Grand View – città della Contea di Owyhee, Idaho
 Grandview – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Grandview – città della Contea di Louisa, Iowa
 Grandview – città della Contea di Spencer, Indiana
 Grandview – città della Contea di Jackson, Missouri
 Grand View-on-Hudson – villaggio della Contea di Rockland, New York
 Grandview – census-designated place della Contea di Cherokee, Oklahoma
 Grandview – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
 Grandview – città della Contea di Johnson, Texas
 Grandview – città della Contea di Yakima, Washington
 Grandview – città della Contea di Bayfield, Wisconsin

Televisione 
 Grandview – città immaginaria in cui è ambientata la serie televisiva Ghost Whisperer - Presenze